JFM – codice aeroportuale IATA dell'eliporto, Fremantle, Australia
 JFM – sigla comunemente usata per indicare il Journal of Fluid Mechanics, Cambridge University Press